Сексе́-ле-Буа́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 270 км на схід від Парижа, 50 км на південь від Меца, 13 км на захід від Нансі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

1 січня 2019 року Сексе-ле-Буа і Велен-ан-Е було об'єднано в новий муніципалітет Буа-де-Е.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 137 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 347,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сексе-ле-Буа на сайті французького Національного інституту географії
 Сексе-ле-Буа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сексе-ле-Буа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сексе-ле-Буа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сексе-ле-Буа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мерт і Мозель

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мерт і Мозель